

Fiction 

  est un film de Bruce Beresford sorti en 1980 ;
  est un film de Brenton Spencer sorti en 1994 ;
  () est un film britannique de Neil Thompson, sorti en 2008 ;
 The Club, série télévisée turque de 2021.

Divers 
  est un jeu vidéo développé par Bizarre Creations ;
 The Club est le nom d'un clan de catcheurs de la WWE
  est l'autre nom du Literary Club, un club de conversation fondé par Joshua Reynolds et Samuel Johnson.

Voir aussi 
 

Homonymie de titre